Cassebaum ist der Familienname von:

 Hans Cassebaum (1884–), deutscher Physiker und Pädagoge
 Heinz Cassebaum (1925–2000), deutscher Chemiker

Siehe auch:
 Kassebaum
 Cassebohm